Brigham puede hacer referencia a:

Personas 
 Brigham Henry Roberts (1857-1933), político estadounidense de origen británico;
 Brigham Doane (16 de junio de 1981), luchador profesional estadounidense, conocido en el ring como Masada;
 Brigham Young (1 de junio de 1801 – 29 de agosto de 1877), presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días;
 Horace Brigham Claflin (18 de diciembre de 1811 -14 de noviembre de 1885), mercader estadounidense.

Lugares 
 Brigham City, ciudad del estado de Utah, Estados Unidos;
 Brigham, pueblo del condado de Iowa en Wisconsin, Estados Unidos;
 Brigham, municipio de la provincia de Quebec, Canadá.
 Brigham, pueblo en Cumbria, Inglaterra;
 Brigham, pueblo en Yorkshire del Este, Inglaterra;